Norconsult AB ingår i Norconsultkoncernen som är ett norskt konsultföretag inom samhällsplanering och projektering. 

Norconsult AB har kontor i 30 orter över hela landet, med huvudkontor i Göteborg.

Källor

Externa länkar 
 Norconsults webbplats

Teknikkonsultföretag
Norska företag